В этот список входят действующие и исторические китайские флаги, используемые в двух государствах:

 Китайская Народная Республика (часто используется название «Китай») — контролирует континентальный Китай, Макао и Гонконг.
 Китайская Республика (часто используется название «Тайвань») — контролирует острова Тайвань, Пэнху, Цзиньмэнь и Мацзу.
Государства претендуют на территорию друг друга.

Национальные флаги

Специальные административные районы КНР

Военные флаги

Негосударственные флаги 

Государственные символы Китая
Китай
Списки:Китай
Китай